Симфония № 1 си-бемоль минор, соч. 4 — симфония Тихона Николаевича Хренникова в 3 частях. Премьера состоялась в 1935 году в Москве.

История создания 

Симфония была написана в 1933—1935 гг., во время обучения композитора в Московской консерватории. Симфония стала его дипломной работой. Однако, за эту дипломную работу, Хренникову была поставлена «четвёрка». Как вспоминал сам Хренников, Шебалин, который был его дипломным руководителем, восхищался симфонией, и был уверен в отличной оценке комиссии, но симфония не понравилась Сергею Прокофьеву, который был председателем комиссии, и он поставил «четвёрку». Хренников не торопился забирать свой «синий» диплом из консерватории, по своему собственному признанию, он не хотел иметь диплом, в котором стоит «четвёрка». Но через некоторое время ему позвонили из консерватории и сказали, что специально собравшийся, по его вопросу, учёный совет, постановил изменить оценку на «пятёрку», выдать ему диплом с отличием, вручить золотую медаль и поместить имя Хренникова на доску отличия Московской консерватории.

Премьера состоялась в 1935 году в Москве, исполнил её Большой симфонический оркестр всесоюзного радио, дирижировал Георг Себастьян. Симфония имела большой успех, и её стали исполнять по всему Советскому Союзу. В этом же году Хренникову позвонил американский дирижёр Леопольд Стоковский, с просьбой разрешить ему исполнить симфонию в США, Хренников дал согласие и отправил ему партитуру. Стоковский включил её в свой репертуар и исполнял её всюду, где гастролировал. Позже симфонию стал исполнять Юджин Орманди. Так симфония получила мировую известность.

Музыка 

«Горе, радость, страдание и счастье» — так охарактеризовал симфонию сам композитор.
Музыкальный язык симфонии охарактеризован свежестью и новаторством выражения. С первых же нот чувствуется индивидуальность автора, твёрдость его идей, смелость, но в то же время чувствуется мастерство, и приверженность музыкальной традиции. Очень редко встречаются композиторы, чьи первые произведения приносят им славу, чаще всего признание к ним приходит в зрелом возрасте. Хренников доказал обратное: его первая симфония не только принесла ему всесоюзную, а потом и мировую славу, но и стала образцом новаторства с сохранением традиционного языка. Ведь 20-е, 30-е годы были исполнены авангардной музыкой, «мелодия» была не в чести, молодые композиторы соревновались в музыкальной гонке «речитативной» музыки. Симфония доказала, что традиционная академическая музыка может быть новаторской, и в то же время может оставаться мелодичной и гармоничной. Как писал Леопольд Стоковский: «В этой симфонии ярко звучит молодость русской души! В 1917 году большевики старались её заглушить, разрушить, но им это не удалось!». Хочется отметить, что именно в этой симфонии начал проявляться талант Хренникова, как удивительного мелодиста, который впоследствии был особенно развит в его знаменитых песнях, музыке к кинофильмам, к спектаклям.

Структура 
1. I. Allegro

2. II. Adagio. Molto espressivo

3. III. Allegro molto

Аудиозаписи 
 1937 — дирижёр Борис Хайкин, оркестр Большого театра.
 1956 — дирижёр Александр Гаук, оркестр Всесоюзного радио
 1960 — дирижёр Шарль Мюнш, Бостонский симфонический оркестр
 1973 — дирижёр Евгений Светланов, Государственный академический симфонический оркестр СССР
 1975 — дирижёр Евгений Светланов, Государственный академический симфонический оркестр СССР

Примечания

Ссылки 
 Тихон Хренников
 Тихон Хренников. Жизнь и творчество.

Тихон Хренников
Музыкальные произведения 1935 года
Хренников